Der Dreiband-Weltcup 2011/2 war das zweite UMB/CEB-Weltcupturnier im 25. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 27. Juni bis zum 3. Juli 2011 in der portugiesischen Hafenstadt Matosinhos  statt. Es war das zehnte Weltcup-Turnier in Portugal.

Geschichte 
Das zweite Turnier des Jahres 2011 fand vom 27. Juni bis zum 3. Juli in der portugiesischen Hafenstadt Matosinhos nahe Porto statt. Es waren 135 Billardsportler gestartet.

Das beste Ergebnis der Qualifikationsrunde erspielte sich der Koreaner Heo Jung-han. In seinem ersten Gruppenspiel gegen den Türken Hakan  Inçekara siegte er in zwei Sätzen problemlos mit 2:0 (15:9 und 15:5) mit einem Einzeldurchschnitt (ED) von 2,307. Im zweiten Spiel gegen Ly The Vieh aus Vietnam steigerte er seine Leistung nochmals und schickte ihn mit 15:2 und 15:9 nach Hause. Das brachte ihm einen ED von 3,000 und einen Generaldurchschnitt (GD) von 2,608 ein. Für eine weitere Überraschung sorgte der Spanier Sergio Jimenez, der es als einziger P-Qualifikant in die Runde der „Besten 32“ schaffte. Er schlug in seiner Gruppe den letzten noch verbliebenen Deutschen, Ronny Lindemann aus Witten, als auch den einzigen noch spielenden Österreicher Gerhard Kostistansky. In der 1. Runde musste er sich dann jedoch seinem Landsmann und Ex-Weltmeister Daniel Sánchez geschlagen geben, wenn auch nur knapp mit 2:3 (4:15, 15:14, 8:15, 15:9 und 5:15).

Der einzige gesetzte deutsche Spieler der Hauptrunde, Martin Horn aus Essen, war dem belgischen Qualifikanten Eddy Leppens bei seinem Erstrundenspiel nicht gewachsen und verlor 1:3 (7:15, 15:8, 9:15, 5:15). Im Finale gewann der Spanier Daniel Sánchez nach einem 0:2 Satzrückstand noch mit 3:2 (11:15, 5:15, 15:12, 15:4 und 15:9) gegen Frédéric Caudron aus Belgien. Den besten GD des gesamten Turniers spielte jedoch Dick Jaspers aus den Niederlanden mit 1,953.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Turniermodus 
In Matosinhos wurden vier Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die 12 Gruppensieger für die Finalrunde. Hinzu kamen Wildcardspieler des Ausrichters und der Verbände aus Amerika, Asien und Europa sowie der UMB. Gespielt wurde das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

In den Qualifikationsrunden wurde auf zwei Gewinnsätze zu je 15 Punkten im Round-Robin-Modus gespielt. Alle Spiele wurden mit Nachstoß gespielt. Die Shot-Clock wurde auf 50 Sekunden je Stoß gesetzt.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler und Wildcards 

Die ersten 12 Spieler der Weltrangliste und die Wildcard-Spieler nahmen als Spieler automatisch am Turnier in der KO-Runde teil. Die ersten vier der Weltrangliste waren an Position 1, 16, 8 und 9 gesetzt.

  Dick Jaspers
  Eddy Merckx
  Kim Kyung-roul
  Frédéric Caudron
  Daniel Sánchez
  Filipos Kasidokostas
  Torbjörn Blomdahl
  Choi Sung-won
  Martin Horn
  Jérémy Bury
  Tayfun Taşdemir
  Marco Zanetti

Wildcardspieler:
2× organisierender Verband des Ausrichterlandes:  Rui-Manuel Costa,  Pedro Pais
1× CEB:   Nikos Polychronopoulos
2× CPB:  Javier Teran,  Luis Aveiga
2× ACBC:  Lee Choong-bok,  Ryūji Umeda
1× UMB:  Jozef Philipoom

Qualifikationsrunde 
Aufgrund der Übersichtlichkeit werden die Qualifikationsrunden 1, 2, und 3 nicht dargestellt. Diese können unter den Links bei der UMB nachgeschaut werden.

Finalrunde 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle Spieler aufgeführt, sondern nur die 32 Teilnehmer der Finalrunde.

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Dreiband-Weltcup 2011/1
 Dreiband-Weltcup 2011/3
 Dreiband-Weltcup 2011/4
 Dreiband-Weltcup 2011/5

2011 2
Karambolageveranstaltung 2011
Billardturnier in Portugal
Sportveranstaltung in Matosinhos